Отаров, Борис Сергеевич (10 апреля 1916, Тбилиси – 18 декабря 1991, Москва) – московский художник-нонконформист.

Биография 
Родился в армянской семье в Тбилиси. Детство провел в Грузии.

В 1926-1931 гг. жил вместе с родителями в Германии - отец работал в советском торгпредстве. В 1936 г. окончил среднюю школу в Москве. Хотел учиться живописи, но отец был категорически против. В 1936-1941 гг. учился на физическом факультете МГУ, окончил его накануне войны. 

В 1941 г. ушёл добровольцем на фронт, участвовал в боях под Сталинградом, в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии. Окончание войны встретил в Вене. Неоднократно был ранен, в 1943 г. контужен взрывной волной, выброшен из танка и засыпан землей.

До 1946 г. служил офицером в действующих частях Советской Армии. В 1946 г. начал работать в Московском энергетическом институте, был ассистентом зав. кафедры, затем — преподавателем. Приступил к написанию кандидатской диссертации. В 1950 г. начал заниматься живописью в различных художественных студиях, познакомился с крупными художниками: П. Кончаловским, А. Куприным, М. Сарьяном, П. Соколовым-Скалей, В. Вейсбергом, Р. Фальком, А. Фонвизиным и др. В 1952 г. ушёл из науки и полностью посвятил себя живописи. В 1960—1991 гг. работал художником-консультантом сначала в Заочном народном университете искусств, затем во Всесоюзной народной академии искусств..

Творчество
Художественное творчество Отарова носит взрывной характер. Он был дерзким экспериментатором. Мир на полотнах художника предстает как бурный динамический процесс одновременного созидания и разрушения. Для его стилистики характерны взорванные контуры изображений, взаимопроницаемость объектов и цветоэлементов. Изображения деревьев, цветов, парусников, человеческих лиц, фруктов на его полотнах нередко напоминают изображения взрывов, вихрей, смерчей («Старые лодки», «Цветы на окне», «Вечерние тени», «В горах Армении», «Посвящение Джакометти с автопортретом» и др.).
 
Еще одно направление живописи художника – т.н. «знаковые портреты», посвящённые  людям разных культур, времен и народов. К ним относятся такие работы, как «Данте», «Леонардо», «Магеллан», «Старец. Посвящение Ф. Достоевскому», «Сталкер. Памяти А. Тарковского» и др..

Среди других известных работ: «Синее и черное. Конфликт» (1968), серия «Цирк» (1971), «Посвящение Грину» (1978), серия «Парусники» (1979-1981), «В Пскове» (1980), «Сети и бочки на берегу» (1980), из триптиха "Судак. II" (1982), «Женский портрет» (1983), серия "Цветы" (1985), «К хроникам Шекспира» (1985), «Букет на желтом столе» (1988), «Фиолетовые цветы» (1990), «Обнаженная с золотыми волосами» (1991). 
Работал  в технике акварели и пастели,  в основном гуашью на бумаге и картоне. Значительное место занимают работы, выполненные в смешанной технике с применением таких материалов, как металл, стекло, дерево, смола. 

Провёл 16 персональных выставок (в Москве и Таллине) и участвовал в  9 групповых (Москва, Женева,  Париж, Стокгольм). Первая персональная выставка художника состоялась в 1980 году (художнику тогда было за 60 лет) в Москве на Малой Грузинской улице, где выставлялись не признанные официальными властями художники. Отарова не приняли в Союз художников, несмотря на то, что рекомендацию ему давали три крупнейших академика – Сарьян, Куприн и Кончаловский.

Работы художника хранятся в галереях и собраниях Австрии, Англии, Армении,  Германии, России, США, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Японии и других стран. Основные работы  Отарова находятся в Цюрихе, в Галерее Нади Брыкиной - самой большой в Европе коллекции советских и русских художников - нонконформистов.

Награды
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны II степени
Медаль "За освобождение Одессы"
Медаль "За освобождение Николаева"
Медаль "За освобождение Херсона"
Медаль "За Оборону Сталинграда"
Медаль "За взятие Будапешта"
Медаль "За взятие Вены"
Медаль "За победу над Германией"

Семья
Отец Сергей Артемьевич Отаров (1886-1974) - инженер-химик.
Мать Алиса Маруковна Константянц (1889–1932) – домашняя учительница русского языка.
Супруги Галина Константиновна Зачесова (с 1947г.по 1955г.), Елена Григорьевна Отарова (с 1957 по 1974), Лидия Алексеевна Отарова (род.1948). 
Дочь Алиса Борисовна Отарова от первого брака (род.1950 г.)

Цитата
 «Я стремлюсь перейти к объемной, даже бесконечной картине. Если бы я был миллионером, то использовал бы все средства, вплоть до лазера, чтобы создать Лабиринт, идя через который, человек испытывал бы на себе воздействие цвета, света, форм… Чтобы Лабиринт был и отражением человека, и его обновлением. <…> Мой Лабиринт не безысходен, но выйти из него нельзя. Нельзя выйти из цепи обновления. Не безысходность, но бесконечность».

Оценки 
В современном экспериментальном искусстве рациональное начало часто берет верх над непосредственной интуицей. Это — не упрек, это — констатация факта, за которым стоит эпоха. Таково — время. Но можно идти на поводу у времени, и можно — взрывать его. Таким взрывником-созидателем был Ван Гог. Таков и Борис Отаров. Мир, созданный Отаровым, о р г а н и ч е н. Это — главное. Он — экспериментатор, и он же — художник-органик. Подчеркнем, экспериментальность и органичность редко гармонируют друг с другом — обычно между ними существует напряженное антиномическое отношение. Борис Отаров сумел снять это напряжение. Вот корни его удачи.

Примечания 

Художники России
Художники СССР
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели МЭИ
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы